Alt in Tour è il nome della trentesima tournée di Renato Zero, svoltasi dal 24 novembre 2016 al 29 gennaio 2017. È collegata al disco Alt.

Date

2016

2017

Scaletta

2016

2017

Note 

Tour musicali del 2016
Tour di Renato Zero